Белбаж:

 Белбаж — река в Нижегородской области.
 Белбаж — село в Нижегородской области.